Вайц () — многозначный термин.

Фамилия 
Известные носители
 Вайц, Георг (1813—1886) — немецкий историк.
 Вайц, Крис (род. 1969) — американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист.
 Вайц, Пол (род. 1965) — американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист.
 Вайц, Теодор (1821—1864) — немецкий психолог и антрополог.

Топоним 
 Вайц — город, окружной центр в Австрии. 
 Вайц — округ в Австрии.